Adolfo Saguier
Santa Clara de Saguier

Localidades
Saguier (Santa Fé)

Desambiguação